Michał Konarski (ok. 1557– ok.1612) – wojewoda pomorski
 Michał Konarski (zm. 1750) – kasztelan sandomierski i wiślicki
 Michał Konarski (1784–1861) – pedagog, literat, testator na cele społeczne
 Michał Konarski (ur. 1972) – polski aktor teatralny i dubbingowy, reżyser teatralny i dubbingowy
 Michał Konarski – postać z serialu Czas honoru